C15 ou C-15 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS C15, un sous-marin de la Royal Navy.

Fiction 
 C-15, un cyborg de Dragon Ball.

Sport automobile 
 Sauber C15, une Formule 1.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne de l'œsophage, d’après la Classification internationale des maladies.

Astronomie
 NGC 6826, une nébuleuse planétaire dans la constellation du Cygne, notée C15 au catalogue de Caldwell.

Transports 
Automobiles
 Citroën C15, véhicule utilitaire.

Autoroutes
  Autoroute espagnole C-15, en Catalogne.

Motos
 BSA C15, une moto du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres